Hvozd bezeichnet

Hvozd u Konice (Hwost), Gemeinde im Okres Prostějov, Tschechien
Hvozd u Manětína (Foßlau), Gemeinde im Okres Plzeň-sever, Tschechien
Hvozd u Rakovníka (Tiefenhain), Gemeinde im Okres Rakovník, Tschechien
Hvozd (Hochwald), Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Boletice, Tschechien

Hvozd, Berg im Lausitzer Gebirge, siehe Hochwald (Zittauer Gebirge)
Královský Hvozd, siehe Künisches Gebirge